Кароліна Плішкова і Крістина Плішкова були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
Данка Ковінич і Штефані Фогт виграли титул, у фіналі перемігши пару Лара Арруабаррена і Луціє Градецька з рахунком 4–6, 6–3, [10–3].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

Gastein Ladies, парний розряд
2015